Les élections régionales de  au Molise () se sont tenues le 5 et  afin d'élire le président de la junte régionale et les  membres de la  du conseil régional du Molise.

Mode de scrutin 
Le conseil régional est constitué de 30 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 23 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 5 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Notes et références 

Molise, 2006
Molise
Politique au Molise
Politique en novembre 2006